Белеет парус одинокий:

 «Белеет парус одинокий…» — первая строчка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус».
 «Белеет парус одинокий…» — первая строчка одноименного стихотворения А. А. Бестужева.
 Белеет парус одинокий — повесть В. П. Катаева.